Амано () — японське прізвище.

Відомі носії 
 Амано Дзюн — японський футболіст
 Амано Есітака (нар. 1952) — японський художник
 Амано Масаміті (нар. 1957) — японський композитор і аранжувальник
 Амано Місакі — японська футболістка
 Амано Сін (нар. 1973) — японський фігурист
 Амано Сіро — японський художник манги
 Амано Такасі (нар. 1954) — японський дизайнер-акваріст, підприємець
 Амано Хіросі — японський фізик
 Амано Юкія (1947—2019) — японський дипломат і міжнародний державний службовець Організації Об'єднаних Націй
 Амано Юрі (нар. 1966) — японська сейю